А́дам Фокс (): Фокс, Адам (1883—1977) — британский каноник, поэт и биограф, член группы «Инклинги».
 Фокс, Адам (род. 1998) — американский профессиональный хоккеист.